wrostek (infiks) – morfem wewnątrz rdzenia wyrazu
 wrostek (inkluzja) – ciało obce w minerale